Белояровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Белояровка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Белояровка — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Белояровка — деревня в Колпашевском районе Томской области.

Украина 
 Белояровка — село в Амвросиевском районе Донецкой области.